Arroios (Vila Real), een plaats in de Portugese gemeente Vila Real
 Arroios (metrostation), een metrostation aan de Groene lijn van de Metro van Lissabon